Трудовской сельский совет (, ) — административно-территориальная единица в Симферопольском районе АР Крым Украины (фактически до 2014 года), ранее до 1991 года — в  составе Крымской области УССР в СССР, до 1954 года — в составе Крымской области РСФСР в СССР, до 1945 года — в составе Крымской АССР РСФСР в СССР. 

Сельсовет образован в 1975 году из 7 сёл: Трудовое, Строгановка, Денисовка, Ивановка, Лазаревка, Дружное и Каменка. В 1989 году Каменка, решением ВР Украины, была передана в состав Симферополя, 23 марта 1995 года был образован и включён в состав совета посёлок Айкаван, 15 мая 2007 года — село Акрополис, 23 сентября 2009 года — Ана-Юрт.

Население по результатам переписи 2001 года свыше 8,6 тыс. человек.

К 2014 году сельсовет состоял из 9 сёл:
 Трудовое
 Акрополис
 Ана-Юрт
 Денисовка
 Дружное
 Ивановка
 Лазаревка
 Строгоновка

С 2014 года на месте сельсовета находится Трудовское сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
  Трудовской сельсовет — официальный сайт
 Трудовской сельсовет на сайте Верховной рады Украины 
 Трудовской сельсовет
 

Сельские советы Симферопольского района